Николск () е град в Русия, административен център на Николски район, Вологодска област. Населението на града към 1 януари 2018 година е 7996 души.

География

Климат

Източници 

Градове във Вологодска област